Пуерто Артуро има више значења:

 Пуерто Артуро (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Пуерто Артуро (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пуерто Артуро (Хосе Марија Морелос), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Пуерто Артуро (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Пуерто Артуро (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Пуерто Артуро (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику